Green River ("fiume verde" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
Papua Nuova Guinea
 Green River – località della provincia di Sandaun
Stati Uniti d'America
 Green River – fiume del Kentucky, affluente del fiume Ohio
 Green River – città dello Utah
 Green River – fiume dello Utah, che attraversa anche il Colorado e il Wyoming, affluente del fiume Colorado
Green River – città del Wyoming

Geologia 
 Formazione Green River – formazione delle Montagne Rocciose

Musica 
 Green River – album dei Creedence Clearwater Revival del 1969
 Green River – brano musicale dei Creedence Clearwater Revival del 1969
 Green River – gruppo musicale grunge statunitense